

Sigle 
 New World Order – Nuovo Ordine Mondiale termine utilizzato nell'ambito delle relazione internazionali riguardante la storia del XX e del XXI secolo
 New World Order – Nuovo Ordine Mondiale termine utilizzato in relazione alla Teoria del complotto del Nuovo ordine mondiale
 New World Order (wrestling) – stable di wrestling

Musica 
 N.W.O. – singolo discografico dei Ministry del 1992, tratto dall'album KΕΦΑΛΗΞΘ